Zaránd, falu Romániában, Arad megyében
 Zaránd, keresztnév
 Zaránd vármegye, egykori magyar vármegye a mai Románia területén
 Zaránd (1902–1911) hetilap